Mpungu steht für:

 Mpungu, eine Ansiedlung in der Region Kavango-West im Nordosten Namibias
 Mpungu (Wahlkreis), ein Wahlkreis in der Region Kavango-West im Nordosten Namibias

Mpungu ist der Familienname folgender Personen:

 Roger Mpungu (1924–2007), burundischer Geistlicher, Bischof von Muyinga, Burundi